Ceres poate avea 2 sensuri:
 Ceres (zeiță), zeița romană a recoltei și grâului
 Ceres (planetă pitică), o planetă pitică din centura de asteroizi, considerată până de curând asteroid
 Ceres, Africa de Sud, oraș din Provincia Western Cape, Africa de Sud